Megasurcula remondii är en snäckart som först beskrevs av William More Gabb 1866.  Megasurcula remondii ingår i släktet Megasurcula och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
remondii